Haus Dahl steht für:
 Haus Dahl (Hagen), ein Adelssitz im Hagener Stadtteil Dahl
 Haus Dahl (Marienheide), ein denkmalgeschütztes Bauernhaus im Ortsteil Dahl der Gemeinde  Marienheide
 Haus Dahl (Selm), ein Adelssitz in der Selmer Bauerschaft Altenbork